Auswahl steht für:
 Auswahlfunktion, mathematischer Begriff, siehe Auswahlaxiom
 eine Gruppe passiv Wahlberechtigter für ein Amt, Mandat oder Gremium, siehe Wahl
 eine Markierung in der Textverarbeitung, siehe Markierung (Informatik)
 Kader, im Mannschaftssport die Gruppe der Spieler, aus denen die antretende Mannschaft gebildet wird, siehe Kader#Mannschaftskader
 Auswahl (Bildbearbeitung)

Siehe auch:
 Die Auswahl
 Auswahlverfahren
 Auslese
 Bewerbervorauswahl
 Selektion